Carpenter steht für:

 Carpenter (Mondkrater), ein Mondkrater
 Carpenter (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 USS Carpenter (DD-825), ein Schiff der US Navy
 geografische Objekte in der Antarktis:
 Carpenter-Insel vor der Westküste des Ellsworthlands
 Carpenter-Nunatak im Mac-Robertson-Land
 The Carpenter, einen kanadischen Horrorfilm aus dem Jahr 1988

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Carpenter (Alabama), gemeindefreies Gebiet im Jackson County, Alabama
 Carpenter (Delaware), gemeindefreies Gebiet im New Castle County, Delaware
 Carpenter (Illinois), Ort im Madison County, Illinois
 Carpenter (Iowa), Stadt (City) im Mitchell County, Iowa
 Carpenter (Kalifornien), Ort im Contra Costa County, Kalifornien
 Carpenter (Kentucky), gemeindefreies Gebiet im Whitley County, Kentucky
 Carpenter (Mississippi), gemeindefreies Gebiet im Copiah County, Mississippi
 Carpenter (Montana), Ort im Gallatin County, Montana
 Carpenter (North Carolina), gemeindefreies Gebiet im Wake County, North Carolina
 Carpenter (Ohio), gemeindefreies Gebiet im Meigs County, Ohio
 Carpenter (Oklahoma), gemeindefreies Gebietim Roger Miller und Custer County, Oklahoma
 Carpenter (Pennsylvania), Ort im Philadelphia County, Pennsylvania
 Carpenter (South Dakota), gemeindefreies Gebiet im Clark County, South Dakota
 Carpenter (Wyoming), gemeindefreies Gebiet und census-designated place im Laramie County, Wyoming
 Carpenter Addition (Tennessee)
 Carpenter Bottom (North Carolina)
 Carpenter Hollow (Pennsylvania)
 Carpenter Landing (Michigan)
 Carpenter Point (Maryland)
 Carpenter Town (Pennsylvania)

im NRHP gelistete Objekte:
 Carpenter and Bean Block, in Manchester, New Hampshire, ID-Nr. 02001548
 Carpenter Bridge, in Rehoboth, Massachusetts, ID-Nr. 83000641
 Carpenter Center for the Visual Arts, in Cambridge, Massachusetts, ID-Nr. 78000435
 Carpenter Dam, in Hot Springs, Arkansas, ID-Nr. 92001083
 Carpenter Historic District, in Cary, North Carolina, ID-Nr. 00000549
 Carpenter Homestead, in Seekonk, Massachusetts, ID-Nr. 93000902
 Carpenter Hotel, in Sioux Falls, South Dakota, ID-Nr. 86001499
 Carpenter Site (47 Wn 246), in Eureka, Wisconsin, ID-Nr. 82000725
 Carpenter Street School, in Woodbury, New Jersey, ID-Nr. 97000934
 Carpenter United Methodist Church, in Utica, Mississippi, ID-Nr. 96000705
 Carpenter-Lippincott House, in Centreville, Delaware, ID-Nr. 83001388
 Carpenter's Flats Bridge, in AuSable, New York, ID-Nr. 99001321
 Carpenters' Hall, in Philadelphia, Pennsylvania, ID-Nr. 70000552
 Carpenter-Smith House, in Crestwood, Kentucky, ID-Nr. 82002739

Siehe auch:
 Carpenter Township
 Carpenter-Effekt, ein psychologisches Phänomen
 Carpenter-Syndrom
 Carpenters, ein US-amerikanisches Pop-Duo
 Carpentier
 Charpentier